Babe Ruth steht für:
 Babe Ruth (George Herman Ruth Jr.; 1895–1948), US-amerikanischer Baseballspieler
 Babe Ruth (Band), englische Rockband der 1970er Jahre
 Babe Ruth – Die Baseball-Legende (Babe Ruth), US-amerikanischer Spielfilm von Mark Tinker (1991)

Siehe auch:
 Babe Ruth Award, Auszeichnung in der US-amerikanischen Baseball-Profiliga Major League Baseball